Шамеев — фамилия.

 Шамеев, Евгений Ефимович (род. 1988) — российский биатлонист.
 Шамеев, Ратмир Эрикович (амир Закария; 1988—2011) — лидер террористического подполья Кабардино-Балкарии.